Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 28001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 21 lipca 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

28001-28100

28101-28200

28201-28300

28301-28400

28401-28500

28501-28600

28601-28700

28701-28800

28801-28900

28901-29000

Przypisy 

Lista planetoid 028001-029000